Бранко Јанковић може бити:

 Бранко Јанковић (музичар), српски музичар, члан групе Рокери с Мораву
 Бранко Јанковић (глумац), српски глумац